Sperchonidae är en familj av kvalster. Sperchonidae ingår i ordningen Trombidiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sperchonidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Sperchonidae